De Rally van Australië 2013, formeel 22nd Coates Hire Rally Australia, was de 22e editie van de Rally van Australië en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 516e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Verslag 
Australië's terugkeer op de kalender van het wereldkampioenschap zag Sébastien Ogier een van zijn meest dominante optredens maken van het seizoen. Los van de korte showproeven wist hij op één reguliere klassementsproef na alle resterende proeven met een snelste tijd op zijn naam te schrijven. Met de overwinning voor de Fransman een feit werd het kampioenschap echter nog niet beslist. Op de slotproef reed Mikko Hirvonen, die vrijwel de gehele rally best of the rest bleek achter Ogier, namelijk een lekke band en verloor hierdoor zijn tweede plaats aan Thierry Neuville, de M-Sport-rijder die hierdoor slechts een schamel punt genoeg scoorde om zijn geringe kans op het kampioenschap in leven te houden. Hirvonen hield ondanks zijn pech genoeg marge over om het podium op plaats drie compleet te kunnen maken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 29,44 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië